Narra, municipalità delle Filippine nella Provincia di Palawan
Narra, personaggio della saga di Guerre stellari